Münsterhof bezeichnet
 eine Hofanlage am Ort des ehemaligen Klosters Münsterdreisen bei Dreisen, Deutschland
 Münsterhof beim Fraumünster in Zürich, Schweiz
 Münsterhof in Horstmar